14-й Чемпионат мира по тхэквондо 1999 года прошёл с 2 по 6 июня в Эдмонтоне (Канада).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Список медалистов на сайте wtf.org

1999
Тхэквондо
Чемпионаты мира в Канаде
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Тхэквондо в Канаде